Александр Каменецкий:

* Каменецкий, Александр Петрович (1902—1980) — молдавский советский композитор и дирижёр.
 Каменецкий, Александр Феофанович (род. 1926) — советский и российский общественный деятель, полковник.